František Bavorský (10. října 1875 – 25. ledna 1957) byl členem bavorského královského rodu Wittelsbachů a generálmajorem bavorské armády.

Mládí a vojenská kariéra 
František se narodil ve Schloss Leutstetten, Starnbergu, Bavorsku jako třetí syn Ludvíka III. Bavorského a jeho manželky Marie Terezy Rakouské-Este. Zpočátku František sloužil jako velitel 2. pěšího pluku König, ale krátce před vypuknutím První světové války mu bylo svěřeno velení 3. bavorské pěší brigády, která byla později přejmenována a stala se 4. pěší brigádou. Princ František vedl tuto brigádu u Fort Douaumont, Passchendaele a Kemmelbergu.

Za příkladné vedení v těchto operacích byl 25. května 1916 oceněn Rytířským křížem vojenského řádu Maxe Josefa a 28. října 1916 mu bylo svěřené velení celé 4. bavorské pěší divize. Na jaře 1918 mu byl také udělen Velitelský kříž vojenského řádu Maxe Josefa a 16. května 1918 prestižní Pour le Mérite. Nicméně, během léta 1918 utrpěla 4. bavorská pěší divize těžké ztráty v bitvy na Sommě a byl přeložen na italskou frontu, kde zůstal po zbytek války.

Manželství 
12. července 1912 se František oženil s princeznou Isabelou Antonií, dcerou vévody Karla Alfréda z Croÿ a princezny Ludmily z Arenbergu. Svatba se konala ve Schloss Weilburg v Bádenu poblíž Vídně, Rakousko-Uhersku. Pár měl šest dětí:

 1. Ludvík Bavorský (22. 6. 1913 Mnichov – 17. 10. 2008 Starnberg)
 ⚭ 1950 Irmingard Bavorská (29. 5. 1923 Berchtesgaden – 23. 10. 2010 Starnberg)
 2. Marie Alžběta Bavorská (9. 9. 1914 Mnichov – 13. 5. 2011 Rio de Janeiro) 
 ⚭ 1937 Petr Jindřich Orléansko-Braganzský (13. 9. 1909 Boulogne-Billancourt – 5. 7. 1981 Vassouras)
 3. Adelgunda Marie Bavorská (9. 6. 1917 Mnichov – 20. 9. 2004 Starnberg)
 ⚭ 1948 baron Zdenko von Hoenning-O'Carroll (6. 8. 1906 Sünching – 8. 5. 1996 tamtéž)
 4. Eleonora Marie Bavorská (11. 9. 1918 Mnichov – 19. 8. 2009)
 ⚭ 1951 hrabě Konstantin von Waldburg-Zeil (15. 3. 1909 Leutkirch im Allgäu – 27. 2. 1972 Feldafing)
 5. Dorotea Bavorská (25. 5. 1920 Starnberg – 5. 7. 2015 Salcburk)
 ⚭ 1938 Gottfried Toskánský (14. 3. 1902 Linec – 21. 1. 1984 Bad Ischl), rakouský arcivévoda a titulární toskánský velkovévoda v letech 1948–1984
 6. Rasso Bavorský (24. 5. 1926 Starnberg – 12. 9. 2011) 
 ⚭ 1955 Tereza Rakousko-Toskánská (* 9. 1. 1931 Wallsee), arcivévodkyně rakouská a bavorská princezna

Smrt 
Princ František Bavorský zemřel 25. ledna 1957 ve Schloss Leutstetten, Starnberg, Bavorsko. Byl pohřben v kolumbáriu v Michaelskirche, Mnichov, Bavorsko.

Vyznamenání

Bavorsko 
 Řád sv. Huberta
 Vojenský řád Maxe Josefa
 Vojenský záslužný řád
 Jubilejní medaile

Prusko 
 Řád černé orlice
 Železný kříž 1. třídy
 Železný kříž 2. třídy
 Odznak za zranění
 Pour le Mérite
 Řád koruny
 Královský hohenzollernský domácí řád

Ostatní německé státy 
 Bádenské velkovévodství: Řád Fidelity
 Brunšvické vévodství: Válečný záslužný kříž
 Hesenské velkovévodství: Ludvíkův řád
 Lippe-Detmold: Válečný čestný kříž za hrdinské činy
 Saské království: Řád routové koruny
 vévodství sasko-altenburské, sasko-kobursko-gothajské a sasko-meiningenské: Řád sasko-ernestinského rodu
 Württemberské království: Řád württemberské koruny

Ostatní země 
 Rakousko-Uhersko: Řád zlatého rouna
 Rakousko-Uhersko: Královský uherský řád sv. Štěpána
 Rakousko-Uhersko: Vojenský záslužný kříž
 Osmanská říše: medaile Imtiyaz
 Osmanská říše: Železný půlměsíc
 Osmanská říše: Osmanský řád

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 10. října
Narození v roce 1875
Úmrtí 25. ledna
Úmrtí v roce 1957
Bavorští generálové
Bavorští princové
Wittelsbachové
Rytíři Řádu černé orlice
Rytíři Řádu zlatého rouna
Nositelé Řádu svatého Huberta
Muži